

Astronomia 
 Cratere Schubert, cratere lunare
 3917 Franz Schubert, asteroide

Matematica 
 Polinomi di Schubert
 Varietà di Schubert

Persone 
 André Schubert (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Franz Schubert (1797-1828) – compositore austriaco
 Franz Schubert (1808-1878) – violinista e compositore tedesco
 Franz Anton Schubert (1768-1827) – compositore tedesco
 Gotthelf Heinrich von Schubert (1780-1860) – filosofo e naturalista tedesco
 Hermann Schubert (1848-1911) – matematico tedesco
 Július Schubert (1922-1949) – calciatore ungherese
 Karin Schubert (1944) – attrice tedesca
 Ludwig Schubert (1928-1884) – violinista, compositore e maestro di canto tedesco
 Mike Schubert (1973) – politico tedesco